Korea bezeichnet

 im Bereich der Koreanischen Halbinsel (mit den vorgelagerten Inseln)
 das Land Korea, das heute politisch in zwei Staaten geteilt ist (siehe Nordkorea und Südkorea)
 im engeren geographischen Sinn die Koreanische Halbinsel
 historisch das Kaiserreich Korea (1897–1910) oder frühere koreanische Reiche (siehe Geschichte Koreas)

 in Indien
 einen Fürstenstaat im ehemaligen Britisch-Indien, siehe Korea (Fürstenstaat)
 den daraus entstandenen Distrikt Koriya im Bundesstaat Chhattisgarh
 dessen Verwaltungssitz Koriya

 Sonstiges
 Korea (Film), US-amerikanischer Kriegsfilm aus dem Jahr 1952
 ein Mischgetränk aus Rotwein und Cola, das gelegentlich Korea genannt wird, siehe Calimocho

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Korea (Kentucky)
 Korea (Virginia)

Siehe auch:
 Corea